Phantasiomyia är ett släkte av tvåvingar. Phantasiomyia ingår i familjen parasitflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Parasitflugor
Phantasiomyia